Ovando ist der Name folgender Personen:

 Francisco José de Ovando (1693–1755), spanischer Soldat, Gouverneur Chiles und der Philippinen
 Nicolás de Ovando (1451–1511), Statthalter der Insel Hispaniola

Außerdem steht das Wort für:
 Cerro Ovando einen Berg in  Chiapas, Mexiko
 Ovando la Piñuela eine Gemeinde im Municipio Escuintla, Chiapas, Mexiko